Burke County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Burke County (Georgia)
Burke County (North Carolina)
Burke County (North Dakota)